Riepe (Duitsland), een plaats in Duitsland
Glènne Riepe, een deel van de Gronings Vismarkt
De Riepe, een daklozenkrant